New Blood steht für:

 New Blood (Band), australische Band
 New Blood (Film), kanadisch-britischer Film von Michael Hurst (2000) 
 New Blood (Album), Album von Peter Gabriel (2011)
 New Blood – Tod in London, britische Fernsehserie (ab 2016)
 The New Blood, US-amerikanischer Wrestling-Stable